Die 1. Amateurliga Bayern 1952/53 war die 3. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Die Meisterschaft gewann der ATS Kulmbach 1861, der die anschließende Aufstiegsrunde zur II. Division mit dem letzten Platz beendete, der nicht zum Aufstieg reichte. Auch der Bayerische Vizemeister FC Wacker München durfte an dieser Aufstiegsrunde teilnehmen und war mit dem zweiten Platz erfolgreich und durfte aufsteigen. Der SV Kickers Würzburg nahm als bayerischer Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1953 teil, scheiterte dort bereits in der Vorrunde.

In der nachfolgenden Saison 1953/54 wurde die Liga in zwei Staffeln (Nord/Süd) aufgeteilt, daher gab es auch keine Absteiger.

Aus der 2. Amateurliga kamen folgende Aufsteiger:
 in Staffel Nord: ATSV Erlangen, VfB Helmbrechts, 1. FC Michelau, TSV 06 Gochsheim, FC Stein, FC Viktoria Kahl
 in Staffel Süd: BSG Mitterteich, TSV Kottern, FC Penzberg, MTV Ingolstadt, SpVgg Deggendorf, FC Memmingen

Abschlusstabelle 

|}

Ergebnismatrix

Einzelnachweise 

 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1952/53 bei f-archiv.de
 Tabelle 1952/53 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix 1952/53 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1952/53
1952